Tayabas (Quezon), de hoofdstad van de Filipijns provincie Quezon;
 Tayabasbaai, een baai aan de zuidkust van Luzon;
 Tayabas (provincie), een voormalige provincie van de Filipijnen.